Kasteel Landsberg (Ratingen), een kasteel in de Duitse stad Ratingen
 Kasteel Landsberg (Meiningen), een kasteel in de Duitse stad Meiningen